Jagiellonia Białystok w sezonie 2017/2018 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/16). Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku o pojemności 22 386 miejsc.

Po odejściu Michała Probierza klub rozpoczął poszukiwania nowego trenera, według doniesień prasowych najpoważniejszym kandydatem z zagranicy był Ljubosław Penew z Bułgarii, natomiast z rodzimych szkoleniowców brano pod uwagę byłego trenera Korony Kielce Macieja Bartoszka oraz Jerzego Brzęczka. Ostatecznie został wybrany Ireneusz Mamrot prowadzący dotychczas I ligowego Chrobrego Głogów.

Jagiellonia pozyskała nowego sponsora głównego, została nią firma bukmacherska STS. Umowa została zawarta na 2 lata, w tym okresie logo firmy STS będzie umieszczone na froncie koszulek oraz eksponowane na meczach ligowych.

Podsumowanie sezonu
Jagiellonia Białystok drugi raz z rzędu zdobyła tytuł wicemistrza Polski, ulegając rywalowi sprzed roku zespołowi Legii Warszawa, wyprzedzając trzeciego w tabeli Lecha Poznań. Architektem sukcesu był debiutujący w ekstraklasie trener białostoczan Ireneusz Mamrot.

Po zdobyciu wicemistrzostwa w sezonie 2016/2017 zespół doznał trzech znaczących osłabień, odszedł Konstantin Vassiljev i Piotr Tomasik oraz w styczniu 2018 Fedor Černych. Władze klubu na czele z prezesem Cezarym Kuleszą dokonały kilku ważnych wzmocnień, zespół zasilili obrońcy Nemanja Mitrović i Bartosz Kwiecień, pomocnicy Martin Pospíšil i Piotr Wlazło, w styczniu 2018 – napastnik Roman Bezjak.

Jagiellonia bez powodzenia występowała w eliminacjach do Ligi Europy. W I rundzie pokonała gruzińskie Dinamo Batumi (0:1w, 4:0d), w II rundzie uległa w dwumeczu azerskiemu Qəbələ FK (1:1w, 0:2d) odpadając z dalszej rywalizacji.

Drużyna rozpoczęła sezon od trzech zwycięstw, później zanotowała lekki spadek formy, kilka remisów, ostatecznie zakończyła rundę jesienną na 3 miejscu. Początek rundy wiosennej był jeszcze lepszy, w lutym 2018 r. zespół ustanowił nowy rekord wygrywając 5 meczów z rzędu. Żółto-czerwoni na koniec sezonu zasadniczego uplasowali się na 2 miejscu, tracąc do prowadzącego Lecha 1 punkt. Walka o tytuł rozegrała się jak przed rokiem pomiędzy zespołami Legii Warszawa, Jagiellonii i Lecha Poznań. Rywalizacja o mistrza obfitowała w wiele zaskakujących wyników, główni pretendenci tracili punkty ze słabszymi rywalami, a ich rywalizację media okrzyknęły "wyścigiem żółwi". O tytule decydowała ostatnia kolejka, prowadząca w lidze Legia Warszawa wygrała w Poznaniu z Lechem 0:3(vo), w tym przypadku zwycięstwo Jagiellonii w Białymstoku z Wisłą Płock 2:1 nie mogło zmienić kolejności w tabeli.

I poziom rozgrywkowy 
Rozgrywki toczą się jak przed rokiem w formacie rozgrywek ESA-37, czyli podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn. Od obecnego sezonu (2017/18) wprowadzono znaczącą zmianą, mianowicie brak podziału punktów po rundzie zasadniczej, który to obowiązywał w poprzednich rozgrywkach ekstraklasy.

W roli beniaminka wystąpią drużyny Sandecji Nowy Sącz oraz Górnika Zabrze, które w sezonie 2016/2017 awansowały do ekstraklasy z 1 ligi (drugi poziom rozgrywkowy) odpowiednio z miejsca 1 i 2.

Tabele Ekstraklasy 
Sezon zasadniczy – tabela końcowa

 Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.

Runda finałowa

 Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.
 Z powodu zdobycia przez Legię Warszawa Pucharu Polski, w eliminacjach Ligi Europy wystartuje drużyna zajmująca 4 miejsce.

Kadra, statystyki, transfery 
Stan na 20.05.2018r.

Mecze 
Terminarz ekstraklasy w sezonie 2017/2018.

 W kolumnie „L.p.” obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

Frekwencja
Średnia frekwencja na meczach rozgrywanych na stadionie Miejskim w Białymstoku w sezonie 2017/2018 Lotto Ekstraklasy wynosi 10 990. Stan na 20.05.2018 po rozegraniu 19 meczów.

Zdobywcy bramek 
Stan na 20.05.2018r.

Kary indywidualne 
Stan na 20.05.2018r.

Mecze sparingowe 
Z powodu występów w eliminacjach Ligi Europejskiej okres przygotowawczy do następnego sezonu rozpocznie się już 19 czerwca 2017r. Jagiellonia uda się na jedno tygodniowe zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie rozegra jeden mecz sparingowy.

Powołania do reprezentacji

Drużyny juniorów U-19 i U-17 
Młodzieżowa drużyna Jagiellonii występująca w CLJ U-19 zajęła w swojej grupie 5 miejsce

Drużyna juniorów młodszych U-17 zwyciężyła w swojej grupie i awansowała do półfinałów, gdzie pokonała zespół Śląska Wrocław U-17 (wyjazd)0:3, (dom)6:2. 
Finał, a zarazem mecz o Mistrzostwo Polski juniorów młodszych odbył się 27 czerwca 2018r. w Pruszkowie, gdzie Jagiellonia pokonało 4:0 zespół Pogoń szczecin U-17 i zdobyła tytuł mistrza Polski juniorów młodszych.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu
 Portal 90minut.pl

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie